Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1996 speelden de mannen  in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni. De als zevende geplaatste Rus Jevgeni Kafelnikov en de Tsjech Daniel Vacek wonnen het toernooi door in de finale de als vijfde geplaatste Fransman Guy Forget en Zwitser Jakob Hlasek te verslaan met 6-2, 6-3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1996